Olah – termine ebraico per "sacrificio", da cui deriva Korban olah

Persone 
George Andrew Olah – chimico ungherese naturalizzato statunitense
Franz Olah – politico austriaco

Pagine correlate 
Oláh